Шургая:
 Шургая, Анзор Джамбулович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Шургая, Шота Иосифович (1920—2005) — Герой Советского Союза.